Carl Berger kan syfta på bland andra:

* Carl Berger (1865–1939), svensk präst
 Carl Berger (1885–1938), svensk skulptör
 Carl Berger (1901–1983), amerikansk filmfotograf 
 Carl Berger (född 1939), kanadensisk historiker